R8 steht für:
 Audi R8, ein Mittelmotor-Sportwagen von Audi
 Audi R8 (Rennprototyp), ein Le-Mans-Prototyp von Audi
 Blaser R8, das Nachfolgermodell des Jagdgewehrs R93
 ein Autobahnring um Kortrijk in Belgien, siehe Liste der Autobahnen in Belgien
 R8 (Slowakei), eine slowakische Schnellstraße
 Feistritztal-Radweg, ein 85 km langer Radweg in der Steiermark / Österreich
 Glockner Radweg, Radweg in Kärnten / Österreich
 Hessischer Radfernweg R8, einer von neun Radfernwegen in Hessen
 Leica R 8, eine Spiegelreflexkamera
 Renault 8, ein PKW-Modell

Siehe auch:
 R08

R8